Max Schnur (acteur), Belgisch acteur
 Max Schnur (tennisser), Amerikaans tennisser